Анатолий Иванович Ненашев (5 января 1903, Тамбов — 28 сентября 1967, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — советский театральный художник, Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1954); Заслуженный артист Казахской ССР (1945), лауреат Сталинской премии (1949), лауреат Государственной премии Казахской ССР (1966).

Биография 
Учился в Тамбовском художественном училище. С 1924 года работал в театрах РСФСР (Тамбов, Козлов, Воронеж и других). С 1930 года жил и работал в Алма-Ате.

Оформлял спектакли областных театров Казахской ССР (Семипалатинск, Чимкент, Кустанай и другие). В 1933-1965 годах работал главным художником Казахского музыкального театра (с 1937 года — Казахский государственный театр оперы и балета). Ненашевым созданы декорации и костюмы к спектаклям этого театра: «Айман Шолпан» И. В. Коцыка и М. О. Ауэзова (1934, 1938), «Кыз Жибек» (1934, 1945, 1955, за макет декорации к опере был удостоен Золотой медали Всемирной выставки декоративных искусств в Париже в 1937 году), «Жалбыр» (1935), «Ер Таргын» (1937, 1954) и «Дударай» (1953, 1957) Е. Г. Брусиловского, «Биржан и Сара» М. Тулебаева (1946, 1957, Сталинская премия 1949 года), «Аида» Дж. Верди (1948), «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова (1952, 1957), «Молодая гвардия» Ю. С. Мейтуса (1955), «Пиковая дама» П. И. Чайковского, «В бурю» Т. Н. Хренникова и «Назугум» К. Х. Кужамьярова (все в 1956 году), «Севильский цирюльник» Дж. Россини (1957).

Он также оформил спектакли Казахского театра драмы: «Каменное оперение» (1935) и «Айман — Шолпан» М. О. Ауэзова, «Козы Копеш – Баян слу» Г. М. Мусрепова (1953), «Абай» М. О. Ауэзова и Л. С. Соболева (1962), «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина (1964) и «Материнское поле» по Ч. Т. Айтматову (1964, Государственная премия Казахской ССР имени Куляш Байсеитовой в области театрального- и киноискусства 1966 года) и другие.

Для творчества Анатолия Ненашева характерны яркая образность, красочность, лаконичность и поэтическая одухотворённость.

Скончался 28 сентября 1967 года, похоронен на Центральном кладбище Алма-Аты.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (03.01.1959)
 орден «Знак Почёта»
 медали
 Заслуженный артист Казахской ССР (1945)
 Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1954) 
 Сталинская премия (1949)
 Государственная премия Казахской ССР (1966)

Примечания 

Выпускники Тамбовского художественного училища
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты